La Coppa di Israele 1992-1993 è la 33ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1992-1993

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1992
Pallacanestro nel 1993
Coppa di Israele di pallacanestro maschile